

Палестін — місто, штат Арканзас
 Палестін — місто, штат Техас
 Палестін — селище, штат Іллінойс
 Палестін — селище, штат Огайо